Косар — той, хто косить косою траву, збіжжя тощо.
 Косар — одна з назв скіска, ножа з уламка коси.
 Косар — птах родини Ібісові.
 «Косар» — вірш Тараса Шевченка.

 Косар — українське прізвище:
 Косар Антін (18 червня 1868 — ?) — український літератор, культурно-просвітницький і громадський діяч.
 Косар Григорій (19 березня 1867 — 19 жовтня 1918) — священик УГКЦ, приклад жертвенного служіння під час Першої світової війни та епідемії «іспанки».
 Косар Микола Григорович (20 грудня 1897 — 5 травня 1945) — український самодіяльний поет.
 Косар Михайло Григорович (16 вересня 1895 — 1 жовтня 1972) — український громадський діяч.
 Косар Лілія Ігорівна (1978—2022) — солдат Збройних сил України, відзначилася у ході російського вторгнення в Україну.
 Косар Орест Ярославович (25 вересня 1955) — український художник.

 «Косар» — одне з псевд Дмитра Маївського — члена Бюро Проводу ОУН, головного редактора органу ОУН «Ідея і чин»

Див. також 
 Косарі
 Косарики
 Коса

Українські прізвища